Linica (jezioro) – jezioro na Litwie
 Linica (wieś) – wieś na Litwie